

Astronomia 
 10866 Peru – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Perù (Perú) – stato dell'America meridionale

 Argentina
 Perú – località della provincia di La Pampa

 Iran
 Peru – villaggio

 Stati Uniti d'America
 Peru – città della Contea di LaSalle, Illinois
 Peru – capoluogo della Contea di Miami, Indiana
 Peru – città della Contea di Chautauqua, Kansas
 Peru – città della Contea di Oxford, Maine
 Peru – città della Contea di Berkshire, Massachusetts
 Peru – città della Contea di Nemaha, Nebraska
 Peru – città della Contea di Clinton, New York
 Peru – città della Contea di Bennington, Vermont
 Peru – città della Contea di Dunn, Wisconsin

Musica 
 Peru – singolo di Fireboy DML del 2021

Trasporti 
 Perú – stazione della metropolitana di Buenos Aires

Altri progetti